Букреево — название населённых пунктов в России:

 Букреево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Букреево — деревня в Курском районе Курской области.
 Букреево — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Букреево — прежнее название деревни Букреево Плесо в Кочковском районе Новосибирской области.